Теньер, Люсьен (1893—1954) — французский лингвист.
 Теньер, Давид — фламандский художник.